Ово је списак градова на Коморима по броју становника.

Списак градова 

Списак градова према броју становника:

Види још 
 Комори

Комори
Списак градова